

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Gajówka Michałów – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka
 Gajówka Michałów – osada leśna w woj. świętokrzyskim,  w pow. skarżyskim, w gminie Skarżysko Kościelne